The Very Best Things (1995–2008) — сборник лучших песен американской рок-группы Filter, вышедший 31 марта 2009 года. В альбом вошли лучшие композиции с четырёх студийных альбомов группы, Short Bus, Title of Record, The Amalgamut и Anthems for the Damned. Также в сборник были включены песни, которые были раннее изданы на саундтреках к различных фильмам.

Список композиций

Примечания

Альбомы 2009 года
Сборники 2009 года
Альбомы Reprise Records
Альбомы альтернативного рока
Индастриал-альбомы
Альбомы альтернативного метала
Filter
Сборники на английском языке